Grignon (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Grignon (Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy